

Sciences et techniques 
 En géologie, un chert (mot anglais) ou une chaille (mot français, mais plutôt moins employé) est une concrétion partiellement silicifiée au sein de masses calcaires (exemple : les silex).

Toponyme 
 Chert est le nom castillan de Xert, une ville de la province de Valence, en Espagne.